Las Vegas, Nevada, glavni grad američke savezne države Nevade, poznat po kockarnicama
 Las Vegas, Novi Meksiko, grad u Novom Meksiku, SAD

 Las Vegas (TV serija)